Les Eagles de Surrey sont une franchise de hockey sur glace junior. Ils sont situés à Surrey en Colombie-Britannique et font partie de la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique.

Saison par Saison 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Voir aussi 

Club de hockey sur glace en Colombie-Britannique
Club sportif fondé en 1976
Surrey (Colombie-Britannique)